Idealisierung steht für:

 Idealisierung (Physik), Modell der Realität
 Idealisierung (Psychologie), intrapsychischer Abwehrmechanismus

Siehe auch:
 idealisiertes Treibhausmodell, Modellplanet
 Idealbild, Selbstkonzept einer Person
 Idealtypus, Wissenschaftstheorie
 Idealismus, philosophische Strömungen
 Ideal (Begriffsklärung)